Ravenscraig Castle ist der Name folgender Burgen in Schottland, Vereinigtes Königreich:

 Ravenscraig Castle (Aberdeenshire)
 Ravenscraig Castle (East Ayrshire)
 Ravenscraig Castle (Fife)